Xinfeng Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinfeng Xian (härad i Kina, Jiangxi), 
 Xinfeng Xian (härad i Kina, Guangdong), 

Robotskapade Kinaförgreningar